Synthetik bezeichnet:
 allgemein einen mit chemisch-technischen Mitteln hergestellten Stoff, siehe Synthese
 Synthetik-, Kunst- oder Chemiefasern bzw. daraus hergestelltes Gewebe, siehe Faser#Chemiefasern

Siehe auch:
 Synthese (Begriffsklärung)
 Synthesekautschuk